Steppenwolf peut faire référence à : 
 Steppenwolf, un groupe de rock canadien ;
 Steppenwolf Live (1970), Steppenwolf 7 (1970), Early Steppenwolf (1969), quelques-uns de leurs albums ;
 Steppenwolf, un personnage fictif et un super-vilain de l'univers DC Comics ;
 Le Loup des steppes (en anglais : Steppenwolf, en allemand Der Steppenwolf), un film franco-italo-helvético-britannico-américain sorti en 1974 ;
 Le Loup des steppes (titre original : Der Steppenwolf), un roman de Hermann Hesse, publié en 1927 ;
 , une compagnie théâtrale à Chicago.

Voir aussi